Bouillac () ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Bouillac (Aveyron) im Département Aveyron
 Bouillac (Dordogne) im Département Dordogne
 Bouillac (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne